Jożef Jożefowicz Sabo (węg. József Szabó, ukr. Йожеф Йожефович Сабо, ros. Йожеф Йожефович Сабо), ukraiński piłkarz pochodzenia węgierskiego
 Dave Sabo (ur. 1964), amerykański gitarzysta rockowy
 Tibor Sabo (ur. 1977), serbski piłkarz
 Jean-Philippe Sabo (ur. 1987), francuski piłkarz